Се́нна — многозначный термин. Может означать:

Персоналии 
 Сенна, Айртон (1960—1994) — бразильский автогонщик.
 Сенна, Бруно (род. 1983) — бразильский автогонщик.
 Сенна, Маркос (род. 1976) — бразильский и испанский футболист.

Реки 
 Сенна — река в Белоруссии.
 Сенна — река в Бельгии.
 Сенна — река в России, приток Званы
 Сенна — река в России, приток Добшы

Прочее 
 Сенна — род растений семейства бобовые (fabaceae).

См. также 
 Сена (значения)